Озерно́вский сельсове́т — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Озерновский сельсовет — в Икрянинском районе Астраханской области.
 Озерновский сельсовет — в Енисейском районе Красноярского края.